Эдуа́р Осок Менди́ (; ) — сенегальский футболист, вратарь лондонского клуба «Челси» и национальной сборной Сенегала. Победитель Кубка африканских наций 2021. Победитель Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2020/21.

Клубная карьера 
В 13-летнем возрасте попал в академию «Гавра», где пробыл шесть лет, выступая за различные юношеские команды. В 2011 году в возрасте 19 лет стал игроком «Шербура», выступавшем в Насьонале, третьем по силе дивизионе Франции. В его составе дебютировал 23 марта 2012 года в матче с «Эпиналем». Менди появился на поле на 38-й минуте вместо получившего травму основного голкипера Симона Люжье. В общей сложности за три сезона вратарь принял участие в 26 матчах «Шербура», в которых пропустил 44 мяча.

Летом 2015 года пополнил ряды марсельского «Олимпика», где числился третьим вратарём после Стива Манданда и Йоанн Пеле. За основную команду марсельцев не провёл ни одной встречи, периодически привлекаясь к играм второй команды в Насьонале 2.

Перед началом сезона 2016/17 для получения большего игрового времени перебрался в «Реймс», выступавший в Лиге 2. Дебютировал за новый клуб 1 августа 2016 года. На 5-й минуте матча с «Амьеном» основной вратарь команды Йоанн Каррассо получил прямую красную карточку, в связи с чем Менди был вынужден выйти на поле. В следующем сезоне он стал регулярно выходить в стартовом составе, проведя 34 игры. «Реймс» занял в итоговой турнирной таблице первое место и вышел в Лигу 1. Первую игру в высшем дивизионе Франции Менди провёл 11 августа 2018 года в гостевой встрече против «Ниццы», оставив свои ворота в неприкосновенности. По итогам сезона количество «сухих» матчей составило 14, при этом в 38 матчах голкипер пропустил лишь 42 гола, в результате чего Менди попал в число лучших вратарей чемпионата.

6 августа 2019 года подписал четырёхлетний контракт с «Ренном». В третьем туре нового чемпионата впервые вышел в стартовом составе команды на игру со «Страсбуром», которая завершилась сухой победой «красно-чёрных» со счётом 2:0. Всего за сезон Менди провёл 9 матчей «на ноль», отразив при этом 76 % ударов в створ ворот.

24 сентября 2020 года заключил пятилетнее соглашение с лондонским «Челси». Сумма контракта составила 22 миллиона фунтов стерлингов.

Карьера в сборной 
В ноябре 2016 года был вызван в состав сборной Гвинеи-Бисау на товарищеские матчи с португальскими клубами «Белененсеш» и «Эшторил». В декабре того же года попал в расширенный список сборной на Кубок африканских наций 2017, но от выступлений за Гвинею-Бисау Менди отказался, предпочтя на международной арене представлять Сенегал.

Дебютировал в национальной сборной Сенегала 17 ноября 2018 года в отборочном матче Кубка африканских наций против Экваториальной Гвинеи. В составе сборной принимал участие в финальной части Кубка африканских наций, проходившее в Египте. На турнире Менди принял участие в двух встречах группового этапа с Танзанией и Алжиром. Он должен был сыграть заключительный матч группового этапа против Кении, но получил травму во время разминки и был вынужден покинуть команду со сломанным пальцем. Дойдя до финала сборная Сенегала уступила Алжиру и завоевала серебряные медали.

Личная жизнь 
Имеет африканские корни: мать родом из Сенегала, отец — из Гвинеи-Бисау. Кузен Эдуара, Ферлан ― также является профессиональным футболистом и играет на позиции левого защитника, выступая за испанский клуб «Реал Мадрид» и национальную сборную Франции.

Статистика выступлений

Клубная статистика

За сборную 

Итого: сыграно матчей: 28. Победы: 22, ничьи: 2, поражения: 4. Пропущено голов: 17. «Сухие» матчи: 14.

Достижения

Командные 
  «Реймс»
 Победитель Лиги 2: 2017/18

  «Челси»
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021
 Финалист Кубка Англии: 2021, 2022
 Финалист Кубка Английской футбольной лиги: 2022

  «Сборная Сенегала»
 Победитель Кубка африканских наций: 2021
 Серебряный призёр Кубка африканских наций: 2019

Личные 
 Лучший вратарь Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Лучший вратарь Кубка африканских наций: 2021
 Обладатель награды The Best FIFA Goalkeeper: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Челси»

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Шербур»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Челси»